Dornseiff ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Dornseiff (1888–1960), deutscher Altphilologe
 Karl Dornseiff (1812–1886), hessischer Rechtsanwalt und Abgeordneter
 Richard Dornseiff (1886–1958), deutscher Bühnenschauspieler, -regisseur und Theaterintendant
 Wilhelm Dornseiff (1843–1933), deutscher Finanzbeamter und Politiker
 Wilhelm Heinrich Dornseiff (1813–1872), hessischer Offizier und Kriegsminister